Госпром:

 Госпром — дом Государственной промышленности, построенный на центральной площади города Харькова — площади Дзержинского.
 Госпром — 25-я станция Харьковского метрополитена под площадью Свободы.